Teilung steht für:
 Division (Mathematik), eine Grundrechenart
 Teilung einer biologischen Zelle, siehe Zellteilung
 genaue Unterteilung einer Skala, siehe Teilmaschine
 an einer Zahnstange der Abstand von einem Zahn zum nächsten
 an einem Zahnrad die Länge des Bogens von einem Zahn zum nächsten
 Aufteilung von Gebieten, siehe Landesteilung
 im Grundbuch und bei Immobilien die Grundstücksteilung
 die waagerechte Zerlegung eines Wappenschildes, siehe Heroldsbild #Teilung und Spaltung, Ständerung
 vegetative Vermehrung von Pflanzen durch Zerteilen des Wurzelstocks, siehe Stockteilung
 vegetative Vermehrung von Pflanzen durch Teilung der Sprossachsen, siehe Rhizom #Rhizomteilung

Siehe auch:

 Abteilung (Begriffsklärung)
 Unterteilung (Begriffsklärung)
 Verteilung (Begriffsklärung)
 Teilen (gemeinsames Nutzen einer Ressource)
 Fragmentierung (Begriffsklärung)
 Spaltung (Begriffsklärung)
 Trennung (Begriffsklärung)